Барле — фамилия.

 Барле, Анри (1881 — ?) — французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Барле, Янез (род. 1952) — словенский шахматист, международный мастер (1976).